Лоси — множественное число от лось, может означать:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лоси — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Лоси — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Лоси — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Лоси — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Лоси — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лоси — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Лоси — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Лоси — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Лоси — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

См. также 
 Лось (значения)
 Лосиха